Alexandre ist der Familienname folgender Personen:
 Astrid Alexandre (* 1981), Schweizer Liedermacherin und Journalistin
 Bill Alexandre, belgischer Jazzgitarrist und Bandleader
 Boniface Alexandre (* 1936), haitianischer Politiker
 Guy Alexandre (1945–2014), haitianischer Diplomat und Soziologe
 Jacques Alexandre (* 1944), französischer Fotograf
 Jean Alexandre (* 1917), belgischer Radrennfahrer
 Jean Jimmy Alexandre (Jimmy O; 1974–2010), haitianischer Musiker
 Jovan Alexandre (* 1988), amerikanischer Jazzmusiker
 Manuel Alexandre (1917–2010), spanischer Schauspieler
 Marc Alexandre (* 1959), französischer Judoka
 Marcelo Alexandre (* 1963), argentinischer Radrennfahrer
 Marcus Alexandre (* 1977), brasilianischer Politiker der Arbeiterpartei (Partido dos Trabalhadores)

 Michel Alexandre (* 1946), französischer Segler
 Miguel Alexandre (* 1968), deutsch-portugiesischer Regisseur und Drehbuchautor
 Noël Alexandre (1639–1724), römisch-katholischer Theologe und Kirchenhistoriker
 Pierre Alexandre (1922–1994), französischer Anthropologe und Sprachwissenschaftler
 Ricardo Alexandre dos Santos (Ricardinho; * 1976), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Alexander (Begriffsklärung)